Assíria — antigo reino acádio semita na região do Alto Tigre, no norte da Mesopotâmia
Assírios — povo com origem no Crescente Fértil
Assíria (província romana)
Assíria Nascimento — cantora brasielira gospel, ex-mulher do jogador de futebol Pelé

Desambiguação